La Celle puede referirse a: 

 La Celle, comuna francesa en Allier.
 La Celle, comuna francesa en Cher.
 La Celle, comuna francesa en Puy-de-Dôme.
 La Celle, comuna francesa en Var.